Dit is de wereldranglijst van april 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 april 2001.

Mannen 04